Christian Keller (football) (1980-), footballeur danois
Christian Keller (natation) (1972-), nageur allemand